In-A-Gadda-Da-Vida har flere betydninger:
In-A-Gadda-Da-Vida (album), et album af Iron Butterfly
In-A-Gadda-Da-Vida (sang), en sang fra ovenstående album
In-A-Gadda-Da-Vida Deluxe Edition, en genudgivelse fra 1995 af ovenstående album